Палыгинская — нежилая деревня в Шенкурском районе Архангельской области. Входит в состав муниципального образования «Ровдинское».

География 
Деревня расположена в южной части Архангельской области, в таёжной зоне, в пределах северной части Русской равнины, в 42 километрах на юг от города Шенкурска, на левом берегу реки Ваги, близ впадении в неё притока Керменьга. Ближайшие населённые пункты: на востоке, на противоположенном берегу реки, деревня Тушевская. Через деревню пролегает автомобильная дорога федерального значения   «Холмогоры».
 Часовой пояс

Население

История 
В «Списке населенных мест Архангельской губернии к 1905 году» деревня Палыгинская насчитывает 17 дворов, 63 мужчины и 63 женщины.  В административном отношении деревня входила в состав Устьпуйского сельского общества Ровдинской волости.

На 1 мая 1922 года в поселении 23 двора, 35 мужчин и 57 женщин.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Ровдинское»